Desa Calingcing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Calingcing (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 106,78), Jawa Barat, 
 Desa Calingcing (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 108,16), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar